Улица До́блести — улица в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Маршала Казакова до Петергофского шоссе. Продолжается на юг улицей Партизана Германа.

История 
Название присвоено улице 16 октября 1978 года в память о доблестных защитниках Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

В 2011—2012 годах улица была продлена от Ленинского проспекта до улицы Маршала Казакова.

Транспорт 
 Метрополитен: «Проспект Ветеранов», «Ленинский Проспект», «Автово», «Кировский Завод»
 Автобус № 2, 2а, 83, 87, 111, 142, 160, 300
 Троллейбус № 48

Пересекает следующие улицы 
 улица Маршала Казакова
 Ленинский проспект
 улица Маршала Захарова
 улица Рихарда Зорге
 Петергофское шоссе

Общественно значимые объекты 

 улица Доблести, 1 (Юго-Западная ТЭЦ)
 ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1 (Библиотека № 14)
 улица Доблести, 9 (Спортивный клуб Олимпик Тач, Стар)
 Ленинский проспект, 72 к. 2 (Детский сад № 81)
 улица Доблести, 18 к. 2, Ленинский проспект, 67к3 (Детский сад № 65)
 улица Доблести, 15 (Бассейн ГазПром)
 улица Доблести, 20 (Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа)
 улица Маршала Захарова, 20 (Народный, Дикси, Магнит, Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском районе)
 улица Доблести, 24 к. 2 (Детский сад № 61)
 улица Доблести, 24 к. 3 (Специальное предприятие Новое Поколение, Храм Святых Равноапостольных Константина и Елены)
 Церковь Покрова Божией Матери
 Южно-Приморский парк
 улица Рихарда Зорге, 1 (поликлиника № 106)
 улица Доблести, 34 (Лицей искусств «Санкт-Петербург»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список зданий улицы Доблести на архитектурной фотобазе «Домофото»